Gazeta Warszawska (1774) – gazeta wydawana w latach 1774–1939
 Gazeta Warszawska – tygodnik wydawany od 2008 r.